Roger Gaillard peut désigner :
 Roger Gaillard (1904-1947), homme politique français (Comité central du Parti communiste français) ;
 Roger Gaillard (1923-2000), écrivain et historien haïtien, recteur de l'Université d'État d'Haïti ;
 Roger Gaillard (1893-1970), acteur français de cinéma et de la Comédie-Française ;
 Roger Gaillard (1947-2010), écrivain suisse, conservateur du musée Maison d'Ailleurs.